Szkocja:
 Loch Leven – zatoka w hrabstwie Highland
 Loch Leven – jezioro w hrabstwie Perth and Kinross
 Loch Leven (lub Lochleven) – zamek, na powyższym jeziorze

Stany Zjednoczone:
 Loch Leven – jezioro na Florydzie
 Loch Leven – jezioro w Kalifornii
 Loch Leven – jezioro w stanie Wyoming